Исаак Ильич Вистанецкис (Вистанецкий, , ; 29 сентября 1910, Мариямполе, Сувалкская губерния — 30 декабря 2000) — израильский, ранее литовский, советский, шахматист, мастер спорта СССР по шахматам (1947). Юрист.

Чемпион Литвы 1930 и 1935 гг., чемпион Литовской ССР 1941, 1949, 1954, 1956, 1959 гг. Многократный призер чемпионатов Литвы и Литовской ССР. Чемпион Прибалтики 1931 и 1946 гг.

В составе сборной Литвы участник неофициальной и пяти официальных шахматных олимпиад.

В 1935 г. свёл вничью матч с В. И. Микенасом (+5 −5 =6).

В 1947 г. выиграл квалификационный матч у Е. А. Загорянского (+4 −2 =8) и получил звание мастера спорта.

Семь раз участвовал в полуфиналах чемпионатов СССР.

Был членом президиума шахматной федерации Литовской ССР. Был редактором шахматных отделов газет «Советская Литва» и «Яуиимо горятос».

В конце 1970-х гг. эмигрировал в Израиль.

Книги 
 Исаак Вистанецкий. Жизнь в шахматах. Тель-Авив: В. Теплицкий, 2001. — 143 с.

Спортивные результаты

Литература

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Литвы
Шахматисты СССР
Шахматисты Израиля